Елена Гогенлоэ-Лангенбургская (; 22 ноября 1807, Лангенбург — 5 сентября 1880, Стрелиц) — принцесса из дома Гогенлоэ, в браке принцесса Вюртембергская, вторая супруга герцога Евгения.

Биография 
Елена стала двенадцатым из тринадцати детей в семье князя Карла Людвига Гогенлоэ-Лангенбургского и его супруги Амалии Сольмс-Барутской. Среди её братьев был князь Эрнст I Гогенлоэ-Лангенбургский, муж принцессы Феодоры Лейнингенской, сводной сестры британской королевы Виктории. Со стороны отца она была внучкой принца Кристиана Альбрехта Гогенлоэ-Лангенбургского и Каролины Штольберг-Гедернской, по матери — Кристиана II Сольмс-Барутского и графини Фридерики Рейсской.

11 сентября 1827 года она вышла замуж за герцога Евгения Вюртембергского, сына принца Евгения Фридриха Генриха Вюртембергского и его супруги Луизы Штольберг-Гедернской. По отцу он приходился родным племянником российской императрице Марии Федоровне, супруге императора Павла I. Таким образом, Евгений был двоюродным братом двум российским императорам: Александру I и Николаю I, а также Анне Павловне, королеве Нидерландов.

Елена стала его второй женой. Первой женой принца была Матильда, принцессе Вальдек-Пирмонтская, которая умерла во время родов третьего ребёнка.

У Елены и Евгения было четверо детей:
 Вильгельм (1828—1896) — австрийский офицер;
 Александра (1829—1913) — умерла бездетной;
 Николай (1833—1903) — был женат на герцогине Вильгельмине Вюртембергской, брак был бездетным;
 Агнесса (1835—1886) — в браке принцесса Рёйсская.

Родословная

Титулы 
 22 ноября 1807 — 11 сентября 1827: Её Светлость Принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская
 11 сентября 1827 — 5 сентября 1880: Её Светлость Принцесса Вюртембергская

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Тhepeerage.com

Принцессы Гогенлоэ-Лангенбургские
Принцессы Вюртембергские